Omicron Orionis pode se referir a:
Omicron1 Orionis
Omicron2 Orionis